Kosovaars voetbalelftal (mannen)
 Kosovaars voetbalelftal (vrouwen)